Бургебю́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бургебюс. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14092.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1414 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 936 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 718 были экономически активными, 218 — неактивными (показатель активности — 76,7 %, в 1999 году было 77,2 %). Из 718 активных жителей работали 655 человек (345 мужчин и 310 женщин), безработных было 63 (29 мужчин и 34 женщины). Среди 218 неактивных 108 человек были учениками или студентами, 67 — пенсионерами, 43 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бургебюс 

Коммуны департамента Кальвадос